El término provincia de San Juan puede referirse a:

 San Juan, provincia de la Argentina.
 San Juan, provincia de la República Dominicana.
 San Juan, antigua provincia de Colombia.
 San Juan Bautista del Perú, circunscripción de la Orden Dominica en Perú.